А́йос-Васи́лиос () — община (дим) в периферийной единице Ретимни в периферии Крит в Греции. Находится в южной части Ретимни на побережье Ливийского моря у подножья горы Ида. Население 7427 жителей по переписи 2011 года. Площадь 359,171 квадратного километра. Плотность 20,68 человека на квадратный километр. Административный центр общины — деревня Спилион (). Димархом на местных выборах 2014 года выбран Иоанис Татаракис ().

Создана по программе «Калликратис» с 2011 года при слиянии упразднённых общин Ламби и Финикас. Общины Ламбис и Финика были созданы по программе «Каподистрии» в 1999 году. Название община получила по названию деревни Айос-Василиос (), названной в честь вселенского учителя и святителя Василия Великого.

Административное деление 

Община (дим) Айос-Василиос делится на 2 общинные единицы.

Примечания

Ссылки 

 

Димы Крита